Miejscowości w USA:
 Louisburg – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Louisburg – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Louisburg – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Dallas
 Louisburg – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 Louisburg (ang. Louisburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Montgomery
 Louisburg (ang. Louisburg Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
W Kanadzie:
 Louisburg – dawna nazwa miejscowości Louisbourg w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton

Zobacz też 
 Twierdza Louisbourg